Kakurin-ji oder Kakurinji steht für:
 Kakurin-ji (Kakogawa), Tempel in Kakogawa, Japan
 Kakurin-ji (Katsuura), Tempel in Katsuura, Japan
 (52285) Kakurinji, Asteroid des Hauptgürtels